На рубу памети се може односити на:

На рубу памети (ТВ филм), југословенски ТВ филм из 1968
На рубу памети (ТВ филм из 1981), југословенска ТВ драма из 1981
На рубу памети (ТВ филм из 1993), хрватски ТВ филм из 1993
На рубу памети (књига), роман Мирослава Крлеже